Многокилевая болиерия () — исчезнувший вид змей из семейства маскаренских удавов. Была эндемиком Маврикия, хотя в последний период своего существования встречалась уже только на маленьком островке Иль-Ронд (известном также как остров Круглый) в 22,5 км к северу от него. В 1949 году болиерия была уже редка. Последний раз змею наблюдали в 1975 году. Длина представителей вида составляла около 1 м. Не сохранилось даже чётких фото живой змеи, сегодня мы можем представить её только по музейным образцам и реконструкциям. Подвиды неизвестны. Диета тоже, но считается, что она питалась ящерицами. Ближайшим известным родственником болиерии является древесный маскаренский удав.

Когда-то многокилевые болиерии жили не только на Иль-Ронде. Они населяли Маврикий, Куэн-де-Мир, возможно и другие малые острова — пока там не появились европейцы. Причина вымирания — деградация естественных условий обитания вида из-за перевыпаса козами и кроликами. Такое воздействие на их территории стало губительным для вида, так как появление травоядных животных привело к уничтожению растительности, эрозии почвы. Змеи потеряли пригодный для жизни биотоп.

Дополнительная литература 
 Boie F. (1827). "Bemerkungen über Merrem’s Versuch eines Systems der Amphibien. 1te Lieferung: Ophidier ". Isis von Oken, Jena 20: 508—566. (Eryx Multocarinata, new species, p. 513). (на нем. яз.).
 Boulenger G. A. (1893). Catalogue of the Snakes in the British Museum (Natural History). Volume I., Containing the Families … Boidæ … London: Trustees of the British Museum (Natural History). (Taylor and Francis, printers). xiii + 448 pp. + Plates I-XXVIII. (Genus Bolieria, pp. 121—122; species Bolieria multicarinata, p. 122).
 Gray J. E. (1842). «Synopsis of the species of prehensile-tailed Snakes, or Family BOIDÆ». Zoological Miscellany 2: 41-46. (Bolyeria, new genus, p. 46).
 Jan G. (1864). Iconographie générale des Ophidiens. Troisième livraison [Thirteenth issue]. [Illustrations by Sordelli]. Paris: Baillière. Index + Plates I—VI. (Platygaster multicarinatus, Plate III). (на франц. яз.).
 Даррелл Дж. Золотые крыланы и розовые голуби / перевод с англ. Л. Жданова. — М.: «Мир»,1981. — 127 с.

Примечания

Ссылки 
 The Reptile Database:  Bolyeria multocarinata (Boie, 1827).

†
†
†
†
†
Вымершие змеи